Rückenwind steht für:

 Wind von hinten in Bewegungsrichtung, das Gegenteil von Gegenwind.
 Rückenwind (Buch), Gedichtband (1976) von Sarah Kirsch
 Rückenwind (Film), deutscher Spielfilm (2009) von Jan Krüger
 Rückenwind (Schülerzeitung), die Schülerzeitung des Adalbert-Stifter-Gymnasiums in Passau
 Rückenwind für Leher Kinder, Verein im Stadtteil Lehe in Bremen, der sich für die Interessen von Kindern einsetzt 

Siehe auch:
 Tailwind